Зокипан има више значења:

 Зокипан (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Зокипан (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику